Трапе́ция: (от  — «столик») — многозначный термин: 

 Трапеция — геометрическая фигура; выпуклый четырёхугольник, две стороны которого параллельны. 
 Трапеция — гимнастический снаряд; перекладина, закреплённая на длинных тросах.
 Трапеция — номенклатурный лист топографической карты. 
 Трапеция — кость запястья.

В культуре 
 «Трапеция» — балет Сергея Прокофьева, написанный по заказу балетмейстера Бориса Романова для его труппы (1925).
 «Трапеция» — телевизионный фильм-балет с участием Екатерины Максимовой и Владимира Васильева (СССР, 1970).
 «Трапеция» — художественный фильм режиссёра Кэрола Рида (США, 1956). 
 «Трапеция» — аниме.

Топоним 
 Трапеция — горная вершина на Северном Урале.
  — звёздные скопления в созвездии Ориона.

См. также 
 Рулевая трапеция
 Трапециевидная мышца
 Трапециевидная кость